Ви́ктор Григо́рьевич Ильичёв (, Ленинград, СССР — , Бока-Ратон, Флорида, США) — советский, российский и американский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1988).
Согласно статистике, приведённой на сайте «Советский экран», Виктор Ильичёв вошёл в двадцатку самых снимаемых актёров СССР, сыграв до 1991 года в 100 фильмах.

Биография 

Виктор Ильичёв родился  в Ленинграде.

Занимался в Театре юношеского творчества (ТЮТ) при Ленинградском дворце пионеров (1959—1963) под руководством Матвея Дубровина. Позднее он записался и исправно посещал детскую студию при Театре имени Ленсовета, где играл преимущественно хара́ктерные роли.

Получив аттестат о среднем образовании, Ильичёв, к тому времени уже окончательно увлёкшийся театром, поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, обучался под руководством театрального режиссёра и педагога Георгия Товстоногова. На четвёртом курсе института сыграл одну из главных ролей в знаменитом студенческом спектакле «Зримая песня», ставшем знаковым для поколения 1960—1970-х годов. После окончания учебного заведения в 1967 году актёр был принят в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, где проработал до 1973 года, после чего перешёл в академический театр имени В. Ф. Комиссаржевской, на сцене которого выступал в течение двух лет.

В 1977 году стал киноактёром на киностудии «Ленфильм». На больших экранах дебютировал ещё в студенческие годы, сыграв эпизодическую, но запоминающуюся роль абитуриента в мелодраме Георгия Натансона «Старшая сестра» с Татьяной Дорониной в главной роли. Затем последовало ещё несколько второстепенных ролей, и уже в своём пятом по счёту фильме — драме Ильи Авербаха и Игоря Масленникова «Личная жизнь Кузяева Валентина» — Ильичёв исполнил главную роль. Типаж Ильичёва — скромняга парень, который лезет во все дела, борясь со своей застенчивостью.

Вскоре сформировалось и амплуа актёра — роли простоватых, обаятельных и скромных парней. Как отмечали многие кино- и театральные критики, Ильичёв — гениальный актёр второго плана, чьё появление в кадре неизменно вызывает у зрителей улыбку и массу положительных эмоций. Среди ролей — Фабьо в музыкальной комедии «Собака на сене», Федька Бык в приключенческом боевике «Зелёный фургон», Сеня в комедийном мюзикле Наума Бирмана «Учитель пения», Алексеев в комедии Бориса Бушмелёва «Вечерний лабиринт», инспектор Андрианов в драме Эльдора Уразбаева «Инспектор ГАИ», скромный Дима в мелодраматической комедии Геральда Бежанова «Самая обаятельная и привлекательная», исполнительный Макар в криминально-авантюрной ленте Виктора Сергеева «Гений».

В 1992 году уехал во Флориду (США) вслед за женой, балериной Кировского театра Светланой Осиевой. Через год вернулся, но вскоре эмигрировал окончательно. Работал уборщиком в школе, упаковщиком товаров в магазине. В Америке снялся лишь в трёх лентах: «Женитьба в 24 часа», «Заторможенный рефлекс» и «Не нарушая закона».

Скончался на 65-м году жизни  от рака мочевого пузыря в городе Бока-Ратоне (Флорида). Прах захоронен в колумбарии на кладбище "The Gardens of Boca Raton".

Семья 
Жена — Светлана Осиева (род. 1950), балерина, в течение 20 лет танцевала в Кировском (Марииниском) театре оперы и балета в Ленинграде. В 1968 году окончила Вагановское училище. Вышла на пенсию в 38 лет. Преподавала в Петербурге (возглавляла балетную студию), Чехословакии, Португалии, Италии (несколько лет вела курс в балетной школе). С 1991 года живёт в США (Флорида). Работает педагогом в балетной школе Harid Conservatory в Бока-Ратоне.

Сын Михаил Ильичёв (род. 1971). Закончил театральный институт в Петербурге, работал в Театре имени Комиссаржевской, а переехав в США с родителями, учился бизнесу и работает брокером.

Основная фильмография

Примечания 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Выпускники Театра юношеского творчества
Русские эмигранты четвёртой волны в США
Умершие от рака мочевого пузыря
Похороненные во Флориде